Figurine bezeichnet:
 Statuette, in der Bildenden Kunst eine kleine Menschendarstellung
 Venusfigurine, in der prähistorischen Archäologie, insbesondere steinzeitliche Frauendarstellungen
 Figurine (Kostüm), ein Kostümentwurf
 Figurine Notation, die Spielfigurensymbole im Schach 

dem Namen nach:
 Figurine (Band), US-amerikanische Electronica-Band
 The Figurine, nigerianischer Film aus dem Jahr 2009